Kraków – endonimo di Cracovia (Polonia)
 Krakow – township della Contea di Presque Isle, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Krakow am See – comune della Germania